The Entity — дебютний студійний альбом репера King Gordy, єдина платівка у кар'єрі репера, яка вийшла на лейблі Web Entertainment. Реліз містить пісні з участю Обі Трайса, Bizarre та Fat Killahz. Виконавчі продюсери: Джефф Бесс, Марк Бесс та Джоел Мартін.

Список пісень

Примітки 
Додатковий вокал на «When Darkness Falls»: Бренді Ніколь Елліс та Maestro. Додатковий вокал на «The Mask»: Сінді Сіріндж. Додатковий вокал на «Stress»: Sal. Додатковий вокал на «Nobody Hates Nothin'»: Дженніфер Бостік та Стефані Сінґлетон.

Посилання 

Музичні альбоми 2003
Дебютні альбоми 2003
Альбоми King Gordy
Англомовні музичні альбоми